Oumarou peut désigner :
 Aboubakar Oumarou (1987-), footballeur camerounais.
 Idé Oumarou (1937-2002), journaliste, écrivain et homme politique nigérien.
 Sanda Bouba Oumarou (1958-), joueur centrafricain de basket-ball.
 Seyni Oumarou (1950-), homme politique nigérien.
 Gouvernement Seyni Oumarou
 Oumarou Fadil (1966-), homme d'affaires camerounais.
 Oumarou Minoungou (1988-), coureur cycliste burkinabé.
 Oumarou Namata Gazama (1963-), général nigérien.